2 miejscowości w Polsce: 
 Bronisze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki 
 Bronisze – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap